Název Lesní potok má více vodních toků:

 Lesní potok (přítok Bělé) – pravostranný přítok Bělé v okrese Jeseník
 Lesní potok (přítok Bělečského potoka) – pravostranný přítok Bělečského potoka v okresech Pardubice a Hradec Králové
 Lesní potok (přítok Bystřice) – pravostranný přítok Bystřice v okrese Teplice
 Lesní potok (přítok Bystřiny) – pravostranný přítok Bystřiny v okrese Cheb
 Lesní potok (přítok Černé) – pravostranný přítok Černé v okrese Chomutov
 Lesní potok (přítok Horního potoka) – pravostranný přítok Horního potoka v okrese Žďár nad Sázavou
 Lesní potok (přítok Hučiny) – pravostranný přítok Hučiny v okrese Prachatice
 Lesní potok (levostranný přítok Kateřinského potoka) – levostranný přítok Kateřinského potoka v okrese Most
 Lesní potok (pravostranný přítok Kateřinského potoka) – pravostranný přítok Kateřinského potoka v okrese Tachov
 Lesní potok (přítok Konopišťského potoka) – pravostranný přítok Konopišťského potoka v okrese Benešov
 Lesní potok (přítok Ličné) – pravostranný přítok Ličné v okrese Trutnov
 Lesní potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Cheb
 Lesní potok (přítok Otínského potoka) – levostranný přítok Otínského potoka v okrese Jihlava
 Lesní potok (přítok Podhrázského potoka) – levostranný přítok Podhrázského potoka v okrese Plzeň-jih
 Lesní potok (přítok Rožanského potoka) – levostranný přítok Rožanského potoka v okrese Děčín
 Lesní potok (přítok Řečice) – pravostranný přítok Řečice v okrese Jindřichův Hradec
 Lesní potok (přítok Střely) – levostranný přítok Střely v okrese Plzeň-sever
 Lesní potok (přítok Tiché) – pravostranný přítok Tiché v okrese Cheb

Související články 
 Lesný potok